Ingbo kan syfta på:

 Ingbo, Nora socken, en by i Nora socken, Heby kommun
 Ingbo, Enåkers socken, en by i Enåkers socken, Heby kommun